Balsgaard ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Balsgaard (1812–1893), dänischer Maler
 Emil Balsgaard (* 1973), dänischer Pianist, Duo-Partner von Thorbjørn Risager
 Jane Balsgaard (* 1939), dänische Textilkünstlerin und Bildhauerin
 Milan Balsgaard (1959–1992), Künstlername Eddie Haircut, deutsch-dänischer Konzertveranstalter sowie Punk- und Rockabilly-Musiker